Tréméven, község Franciaország Côtes-d'Armor megyéjében
 Tréméven, község Franciaország Finistère megyéjében